Trójskok mężczyzn to jedna z 47 konkurencji lekkoatletycznych organizowanych na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Konkurencja odbyła się w dniach 18-21 sierpnia na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Rekordy

Przebieg zawodów

Runda kwalifikacyjna

Finał

Bibliografia 
 The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008
 Wyniki

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008